Dalton kan avse:

 Dalton – en måttenhet som används för att ange atomers och elementarpartiklars massa, se atommassenhet
 Daltonplanen – läroplankoncept skapad av Helen Parkhurst
 Dalton School – privatskola i New York City
 Daltons Weekly – brittisk veckotidning, upphörde 2011 
 Bröderna Dalton – amerikanska brottslingar i Vilda västern
 Bröderna Dalton (seriefigurer) – figurer i Lucky Luke
 Dalton (rockgrupp) − svensk rockgrupp aktiva under senare delen av 80-talet
 Dalton Marine Cosmetics – havsbaserade hudvårdsprodukter från Tyskland
 12292 Dalton – asteroid i huvudbältet

Personer

Efternamn
 Abby Dalton (19932–2020), amerikansk skådespelare
 Audrey Dalton (född 1934), irländsk skådespelare
 Emmett Dalton (1871–1937), amerikansk bank- och tågrånare
 Hugh Dalton (1887–1962), brittisk labourpolitiker och nationalekonom
 John Dalton (1766–1844), brittisk naturforskare, skapare av den kemiska atomteorin 
 John M. Dalton (1900–1972), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Missouri
 John N. Dalton (född 1986), amerikansk republikansk politiker
 Karen Dalton (1937–1993), amerikansk folksångare
 Ormonde Dalton (1866–1945), brittisk museiman och konsthistoriker
 Richard Dalton (född 1979), kanadensisk kanotist
 Roque Dalton (19935–1975), salvadoransk författtare, poet och journalist
 Sophia Dalton (1785–1859), kanadensisk tidningsutgivare
 Timothy Dalton (född 1946), brittisk skådespelare
 Tristram Dalton (1738–1817), amerikansk politiker
 Walter H. Dalton (född 1949), amerikansk demokratisk politiker

Förnamn
 Dalton Trumbo (1905–1976), amerikansk författare

Geografi

Antarktis 

 Cape Dalton, Antarktis, udde, 
 Mount Dalton, Antarktis,

Grönland
 Kap Dalton, udde

Storbritannien 

 Dalton Town with Newton
 Dalton-in-Furness, ort, England, Cumbria, 
 Dalton, Hambleton – i North Yorkshire, England 
 Dalton, South Yorkshire, England, Rotherham, 
 Dalton, Lancashire – en parish, 
 Dalton, Richmondshire, en ort i North Yorkshire, England, 
 Dalton, Cumbria, England
 Dalton-on-Tees, North Yorkshire, England
 North Dalton
 Dalton, Dumfries and Galloway – en ort i Dumfries and Galloway, Skottland
 Dalton, Hexhamshire – en ort i Hexhamshire Northumberland, England
 Dalton, South Lanarkshire – en ort i South Lanarkshire, Skottland
 Dalton, Stamfordham – en ort i Stamfordham, Northumberland, England
 Dalton, West Yorkshire – en ort i Huddersfield, Kirklees, West Yorkshire, England

USA 

 Dalton, Georgia, countyhuvudort, Whitfield County, 
 Dalton, New Hampshire, ort, Coos County, 
 Dalton, Massachusetts, Berkshire County, 
 Dalton, Minnesota, Otter Tail County, 
 Dalton, New York, Livingston County, 
 Dalton, Ohio, Wayne County, 
 Dalton, Pennsylvania, Lackawanna County, 
 Dalton, Wisconsin, Green Lake County, 
 Dalton, Nebraska, Cheyenne County,